Долговре́менная па́мять - многозначный термин, встречающийся как в нейрофизиологии, так и в психологии. 
Может означать:

 долговременная память (нейрофизиология) — как свойство нейронов изменять свою синаптическую пластичность; 
 долговременная память (психология) — как один из основных психических процессов.